«Я́ма»:
 Яма (фильм, 1915), Российская империя — немая экранизация произведения Куприна
 Яма (фильм, 1990), СССР — экранизация произведения Куприна
 Яма (фильм, 1998), Тайвань — режиссёр Цай Минлян.
 Яма (фильм, 2001), Великобритания — по роману Гая Бёрта «After the Hole»